Olaus is een Scandinavische voornaam. Het is een variant op Olaf.

Personen 
 Olaus Andreas Grøndahl (1847-1923), Noors componist, muziekpedagoog en dirigent
 Olaus Arvesen (1830-1917), Noors opvoeder, redacteur en politicus
 Olaus Christensen Rømer (1644-1710), Deens astronoom
 Olaus Henrici (1840-1918), Duits wiskundige
 Olaus Magnus (1490-1557), Zweeds rooms-katholiek geleerde, functionaris en diplomaat
 Olaus Martini (1557-1609), Zweeds bisschop
 Olaus Murie (1889-1963), Amerikaans bioloog en milieuactivist
 Olaus Petri (1493-1552), Zweeds kerkhervormer, humanist en geschiedschrijver
 Olaus Rudbeck (1630-1702), Zweeds anatoom, natuurkundige en schrijver
 Olaus Verelius (1618-1682), Zweeds kenner van de Scandinavische oudheid
 Olaus Wormius (1588-1655), Deens arts, bioloog en kenner van de Scandinavische oudheid

Andere 
 Hygrochroa olaus, een vlinder uit de familie van de Bombycidae
 Olaus Olsson, een voormalig Zweeds stoomvrachtschip